Zaysanmeer, een zoetwatermeer in Oost-Kazachstan
 Zaysan (stad), een stad aan de zuidoostelijke oever van dit meer